Hellevad Sogn henviser til flere artikler:
 Hellevad Sogn (Brønderslev Kommune) – et sogn i Brønderslev Kommune og i Sæby Provsti
 Hellevad Sogn (Aabenraa Kommune) – et sogn i Aabenraa Kommune og i Aabenraa Provsti